Мария Антония Санчес Лоренсо (; родилась 7 ноября 1977 года в Саламанке, Испания) — испанская теннисистка; победительница одного турнира WTA в одиночном разряде; обладательница Кубка Федерации-1995 в составе национальной сборной Испании.

Общая информация 
Мария — одна из трёх детей Марии Антонии-старшей и Франсиско Санчеса. У неё есть старший брат Карлос и сестра Марта.

Уроженка Саламанки в теннисе с 8 лет. Любимое покрытие — хард, лучший удар — форхенд.

Спортивная карьера 
В мае 1993 года Санчес-Лоренсо выиграла первый взрослый титул на соревнованиях ITF. На следующий год она дебютировала в WTA Туре, получив приглашение на турнир в Барселоне. В 1995 году она сыграла первые матчи за сборную Испании в Кубке Федерации. Она сыграла в полуфинале и финале ничего уже не решающие парные встречи, так как к тому моменту испанки выиграли свои матчи и стали обладательницами Кубка.

В 1996 году испанская теннисистка дебютировала в основной сетке на всех четырёх турнирах серии Большого шлема. В 1997 году она закрепляется в топ-100 одиночного рейтинга и дважды за сезон доходила до полуфинала соревнований Тура. На Открытом чемпионате Австралии Санчес Лоренсо единственный раз в карьере смогла достичь четвёртого раунда на турнирах серии Большого шлема. В августе того же года она выиграла единственный в карьере титул WTA, став чемпионкой турнира в Кнокке-Хейсте. 

В мае 2003 года Санчес Лоренсо сыграла в финале турнира в Мадриде. Следующего финала она достигла в феврале 2004 года на турнире в Боготе. В апреле она достигла самой высокой позиции в мировом рейтинге, заняв 33-е место. Летом она выступила на Олимпийских играх в Афинах, но проиграла в первом же раунде.

За годы карьеры Санчес Лоренсо регулярно вызывалась на игры сборной в Кубке Федерации, но на вторые роли. В 2005 году Мария Антония смогла стать первой теннисисткой в женских одиночных турнирах Ролан Гаррос, которая играла в первом раунде с чемпионкой прошлого года и выиграла этот матч. Совладелецей этого рекорда стала россиянка Анастасия Мыскина. В период с 1995 по 2006 год у неё набралось всего 10 матчей за сборную во всех разрядах, из которых она выиграла в трёх. В 2006 году теннисистка завершила профессиональную карьеру.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (3)

Победы (1) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (2)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (12)

Победы (9) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (3)

Финалы турниров WTA в парном разряде (3)

Поражения (3)

Финалы турниров ITF в парном разряде (4)

Победы (1)

Поражения (3)

Финалы командных турниров (2)

Победы (1)

Поражения (1)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1977 году
Родившиеся 7 ноября
Родившиеся в Саламанке
Теннисисты Испании
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2004 года